

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 22 березня — польський баскетболіст Павел Сток;  1993 у Кракові (Польща)
 27 жовтня — польський прозаїк, сценарист і поет Корнель Філіпович;  1990 у Кракові (Польща)

Див. також 
 1913 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1913 //

Посилання